È la prima edizione del torneo.

In finale Storm Sanders e Luisa Stefani hanno sconfitto Anna Danilina e Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 7-6(4), 6(2)-7, [10-8].

Teste di serie 

  Barbora Krejčiková /  Kateřina Siniaková (semifinale)
  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (quarti di finale, ritirate)
  Coco Gauff /  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (quarti di finale)

  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (quarti di finale) 
  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (secondo turno) 
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (secondo turno) 
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (semifinale)

Wildcard 

  Viktoryja Azaranka /  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
  Fernanda Contreras Gómez /  Camila Osorio (primo turno)

  Caroline Dolehide /  Coco Vandeweghe (ritirate)

Ranking Protetto 

  Storm Sanders /  Luisa Stefani (Campionesse)

Alternate 

  Elisabetta Cocciaretto /  Martina Trevisan (primo turno)

  Marta Kostjuk /  Tereza Martincová (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Guadalajara Open WTA 2022